Станчик (Станьчик, ) — польское имя и фамилия.

 Станчик (ок. 1480—ок. 1560) — придворный шут великих князей литовских и королей польских.
 Станчик, Пшемыслав (род. 1985) — польский пловец, чемпион мира на дистанции 800 м вольным стилем (2007), обладатель национального рекорда Польши.
 Станчик, Стэнли Энтони (1925—1997) — американский тяжелоатлет, чемпион (1948) и призёр (1952) Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира.
 Станчик, Хенрик — польский историк, исследователь Второй мировой войны.
 Станчик, Чеслав (1896—1940) — латвийский футболист, участник Олимпийских игр 1924 года.
 Станчик, Ян (1886—1953) — польский политик, министр труда и социального обеспечения Польши (1945—1946), депутат Сейма нескольких созывов.

Другое 
 Станчик (картина Яна Матейко)

См. также